Kvalifikation har flere betydninger:
 Kvalifikation (sport) – kvalifikation i sport
 Kvalifikation (personlighed) – personlige kvalifikationer